|-
| 160801 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160802 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160803 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160804 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160805 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160806 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160807 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160808 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160809 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160810 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160811 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160812 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160813 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160814 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160815 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160816 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160817 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160818 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160819 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160820 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160821 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160822 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160823 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160824 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160825 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160826 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160827 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160828 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160829 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160830 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160831 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160832 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160833 - ||  || 25 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160834 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160835 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160836 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160837 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160838 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160839 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160840 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160841 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160842 - ||  || 21 decembrie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 160843 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160844 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160845 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160846 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160847 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160848 - ||  || 19 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 160849 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160850 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160851 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160852 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160853 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160854 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160855 - ||  || 26 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 160856 - ||  || 19 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160857 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160858 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160859 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160860 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160861 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160862 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160863 - ||  || 26 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160864 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160865 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160866 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160867 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160868 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160869 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160870 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160871 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160872 - ||  || 11 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160873 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160874 - ||  || 12 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160875 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160876 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160877 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160878 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160879 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160880 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160881 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160882 - ||  || 15 august 2001 ||  || 
|-
| 160883 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160884 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160885 - ||  || 24 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160886 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160887 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160888 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160889 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160890 - ||  || 19 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160891 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160892 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160893 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160894 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160895 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160896 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160897 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160898 - ||  || 24 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160899 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160900 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-